Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Brad Drewett e Mark Edmondson 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Brad Drewett /  Mark Edmondson (finale)

 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (semifinali)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1985